Dit is een lijst van planetoïden 118301-118400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118301 - || 1998 TO16 || 14 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 118302 - || 1998 TX36 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118303 - || 1998 UG || 17 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| 118304 - || 1998 UQ20 || 28 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 118305 - || 1998 UU30 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118306 - || 1998 US39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118307 - || 1998 VM1 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118308 - || 1998 VT7 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118309 - || 1998 VR9 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118310 - || 1998 VP32 || 15 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| 118311 - || 1998 VU36 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118312 - || 1998 VM39 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118313 - || 1998 WV2 || 17 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 118314 - || 1998 WG11 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118315 - || 1998 WR12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118316 - || 1998 WC15 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118317 - || 1998 WK41 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118318 - || 1998 XW || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 118319 - || 1998 XP10 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 118320 - || 1998 XB11 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 118321 - || 1998 XS12 || 15 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 118322 - || 1998 XK48 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118323 - || 1998 XU52 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118324 - || 1998 XB57 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118325 - || 1998 XP71 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118326 - || 1998 YR20 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118327 - || 1998 YZ20 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118328 - || 1998 YH21 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118329 - || 1998 YG24 || 16 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118330 - || 1999 AP || 4 januari 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 118331 - || 1999 AM2 || 9 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 118332 - || 1999 AK14 || 8 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118333 - || 1999 AB24 || 15 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118334 - || 1999 AY24 || 15 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 118335 - || 1999 BF2 || 19 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118336 - || 1999 BB7 || 20 januari 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 118337 - || 1999 BQ9 || 23 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118338 - || 1999 CS || 5 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 118339 - || 1999 CK18 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118340 - || 1999 CL20 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118341 - || 1999 CK25 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118342 - || 1999 CW26 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118343 - || 1999 CT27 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118344 - || 1999 CS42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118345 - || 1999 CZ45 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118346 - || 1999 CA48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118347 - || 1999 CM60 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118348 - || 1999 CT86 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118349 - || 1999 CG88 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118350 - || 1999 CR89 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118351 - || 1999 CF98 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118352 - || 1999 CA101 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118353 - || 1999 CZ104 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118354 - || 1999 CY149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118355 - || 1999 CA154 || 14 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118356 - || 1999 EM3 || 12 maart 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 118357 - || 1999 EM11 || 15 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118358 - || 1999 FH2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118359 - || 1999 FZ3 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118360 - || 1999 FV4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118361 - || 1999 FX4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118362 - || 1999 FS17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118363 - || 1999 FH46 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118364 - || 1999 FT47 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118365 - || 1999 FQ52 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118366 - || 1999 GK || 5 april 1999 || Modra || J. Tóth, D. Kalmančok
|-
| 118367 - || 1999 GC4 || 12 april 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 118368 - || 1999 GE11 || 11 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118369 - || 1999 GF11 || 11 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118370 - || 1999 GT13 || 14 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118371 - || 1999 GE33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118372 - || 1999 GV33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118373 - || 1999 GD41 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118374 - || 1999 GU55 || 7 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118375 - || 1999 HB4 || 16 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118376 - || 1999 HE4 || 16 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118377 - || 1999 HW7 || 19 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118378 - || 1999 HT11 || 17 april 1999 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 118379 - || 1999 HC12 || 18 april 1999 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 118380 - || 1999 JQ5 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118381 - || 1999 JU5 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118382 - || 1999 JH6 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118383 - || 1999 JE7 || 8 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118384 - || 1999 JA8 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118385 - || 1999 JP11 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118386 - || 1999 JF14 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118387 - || 1999 JC15 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118388 - || 1999 JR42 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118389 - || 1999 JV42 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118390 - || 1999 JS49 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118391 - || 1999 JV117 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118392 - || 1999 JO124 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118393 - || 1999 KB3 || 17 mei 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118394 - || 1999 NV7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118395 - || 1999 NB65 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118396 - || 1999 RY29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118397 - || 1999 RO45 || 8 september 1999 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 118398 - || 1999 RO58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118399 - || 1999 RM61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118400 - || 1999 RB63 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten